Концентра́ція (; ) —

1) Зосередження, скупчення, насичення, об'єднання:
 Концентрація уваги (див. увага)
 Концентрація істот (див. також густота населення)
 Концентраційний табір

2) Величина, яка характеризує кількість даного компонента у багатокомпонентній системі, середовищі, тобто відносна кількість даного компонента в гомогенній системі в об'ємному, масовому або молярному вимірах:

 Концентрація часток
 Концентрація розчину
 Концентрація гідросуміші
 Концентрація гірничого виробництва
 Концентрація гірничих робіт
 Концентрація напружень
 Концентрація на столах
 Концентрація пилу

Див. також 
 Положення про концентрацію

Література 
 
 Глосарій термінів з хімії // Й.Опейда, О.Швайка. Ін-т фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М.Литвиненка НАН України, Донецький національний університет — Донецьк: «Вебер», 2008. — 758 с. — ISBN 978-966-335-206-0

Посилання 
КОНЦЕНТРАЦІЯ   //Фармацевтична енциклопедія
 КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА  //